William O’Connor (1864–1939), amerikai vívó
William O’Connor (1986), ír dartsjátékos